Club Atlético Independiente  puede hacer referencia a:

 Club Atlético Independiente, club deportivo argentino con sede en Avellaneda, Buenos Aires;
Club Atlético Independiente (fútbol femenino), , equipo de fútbol del club homónimo de Avellaneda, Buenos Aires;
 Club Atlético Independiente, club deportivo argentino con sede en Chivilcoy, Buenos Aires;
 Club Atlético Independiente, club deportivo argentino con sede en Coronel Dorrego, Buenos Aires;
 Club Atlético Independiente, club de fútbol argentino con sede en El Piquete, Jujuy;
 Club Atlético Independiente, club deportivo argentino con sede en Junín, Buenos Aires;
 Club Atlético Independiente, club deportivo argentino con sede en Mar del Plata, Buenos Aires;
 Club Atlético Independiente, club deportivo argentino con sede en la ciudad de Neuquén, en la provincia homónima;
 Club Atlético Independiente, club de fútbol argentino con sede en Rivera, Adolfo Alsina, Buenos Aires:
 Club Atlético Independiente, club deportivo argentino con sede en Trelew, Chubut;
 Club Atlético Independiente, club de fútbol argentino con sede en Villa Obrera, Chimbas, San Juan:
 Club Atlético Independiente, club de fútbol panameño con sede en La Chorrera, Panamá Oeste;
 Club Atlético Independiente, club de fútbol peruano con sede en San Vicente, Cañete;
 Club Atlético Independiente, club deportivo uruguayo con sede en Trinidad, Flores.